Eisa Ghuloum (1966. március 1. –) egyesült arab emírségekbeli nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: edző.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Egyesült Arab Emírségekbeli labdarúgó-szövetségének Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2002-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2006-ban búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Shamsul Maidin játékvezető partbírójaként foglalkoztatta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

FIFA-klubvilágbajnokság 
Japán rendezte a 2006-os FIFA-klubvilágbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensként alkalmazta.

Források 

Egyesült arab emírségekbeli labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Élő személyek